Косерово — населенный пункт в общине Лакташи, которая принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Косерово проживало 784 человека.

Население

Национальный состав 
1961 год:
 Сербы — 788
 Хорваты — 1
 Югославы — 0
 Другие — 2
1971 год:
 Сербы — 892
 Хорваты — 6
 Югославы — 2
 Другие — 8
1981 год:
 Сербы — 825
 Хорваты — 7
 Югославы — 17
 Другие — 1
1991 год:
 Сербы — 752
 Хорваты — 2
 Югославы — 29
 Мусульмане — 1

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской